Fanambana (geslacht), een geslacht van vlinders
 Fanambana (plaats), een plaats in Madagaskar
 Fanambana (rivier), een rivier in Madagaskar